Alatna steht für:
 Alatna River, Fluss in den USA
 Alatna (Alaska), Stadt in Alaska
 Alatna Hills, Gebirgszug in Alaska
 Alatna (AOG-81), Schiff
 Alatna (Roman), Roman von Hans-Otto Meissner